

Ловцово — присілок, Рамешківський округ, Тверська область
 Ловцово — село, Сладковський район, Тюменська область